Ина:

Топоним 
 Населённые пункты
 Ина — посёлок в Баргузинском районе Бурятии, Россия.
 Ина — город в Японии, в префектуре Нагано.
 Ина — деревня в Ирландии, в графстве Клэр (провинция Манстер).
 Реки
 Ина — река в Бурятии (Россия), левый приток Баргузина.
 Ина — река в Польше, приток Одры.
 Другое
 Ина — маленькое кратероподобное образование на видимой стороне Луны.

Персоналии 
 Ина, Жана (род. 1976) — журналистка и телеведущая.
Ина — фамилия, распространенная в Японии. Известные носители:
 Ина, Кёко (род. 1972) — японская и американская фигуристка.

Другое 
 Ина — буква тамильского алфавита.